Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Portugal Open 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 27. bis 29. April 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Oeiras